Der Hans-Dietrich-Genscher-Preis wird seit 1995 von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. verliehen. Alle zwei Jahre werden damit Menschen ausgezeichnet, die sich in der Notfallrettung oder der Rettungsmedizin besonders verdient gemacht haben. Seit 2005 wird zusätzlich ein Jugendpreis für besondere Leistungen junger Menschen verliehen. 

Auch wenn der Preis vom Landesverband Niedersachsen/Bremen verliehen wird, ist der Empfängerkreis nicht auf diese beiden Bundesländer begrenzt.

Der Preis trägt Genschers Namen, weil sich der Politiker in seiner Zeit als Bundesinnenminister maßgeblich dafür eingesetzt hatte, dass in Deutschland ein flächendeckendes System der Luftrettung mit Rettungshubschraubern etabliert wurde.

Weblinks 
 Webseite des Hans-Dietrich-Genscher-Preises 

Auszeichnung für Soziales Engagement
Notfallmedizin (Deutschland)
Johanniter-Unfall-Hilfe
Genscher
Deutsche Auszeichnung
Auszeichnung (Gesundheitswesen)
Rettungswesen in Deutschland
Hans-Dietrich Genscher